Змагання з боксу у ваговій категорії до 91 кілограму серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2016 пройшли з 6 серпня по 15 серпня. Участь брали 18 спортсменів з 18 країн.

Призери

Розклад

Змагання

Посилання 
 Бокс  на офіційному сайті Олімпійських ігор 2016 року    
 Олімпійський турнір  на сайті Міжнародної асоціації любительського боксу (AIBA)